John G. Slaney, kanadski hokejist, * 7. februar 1972, St. John's, Nova Fundlandija in Labrador, Kanada.

Slaney je člansko kariero začel v ligi OHL pri klubu Cornwall Royals. Leta 1990 je bil kot 9. izbran na NHL naboru s strani kluba Washington Capitals, za katerega je zaigral v sezoni 1993/94. Večji del kariere se je selil med ligo NHL ter nižjima ligama AHL in IHL. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Phoenix Coyotes, Nashville Predators, Pittsburgh Penguins in Philadelphia Flyers, je skupno odigral 268 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 22 golov in 69 podaj, ter štirinajst tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in eno podajo. Ob koncu kariere je dve sezoni igral za Frankfurt Lionse v nemški ligi in eno za HC Plzeň v češki ligi.

Pregled kariere 

|-
| Cornwall Royals
| OHL
| 88/89
|
| 66
| 16
| 43
| 59
|
| 23
|
| 18
| 8
| 16
| 24
|
| 10
|-
| Cornwall Royals
| OHL
| 89/90
|
| 64
| 38
| 59
| 97
|
| 60
|
| 6
| 0
| 8
| 8
|
| 11
|-
| Cornwall Royals
| OHL
| 90/91
|
| 34
| 21
| 25
| 46
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cornwall Royals
| OHL
| 91/92
|
| 34
| 19
| 41
| 60
|
| 43
|
| 6
| 3
| 8
| 11
|
| 0
|-
| Baltimore Skipjacks
| AHL
| 91/92
|
| 6
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Skipjacks
| AHL
| 92/93
|
| 79
| 20
| 46
| 66
|
| 60
|
| 7
| 0
| 7
| 7
|
| 8
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 93/94
|
| 47
| 7
| 9
| 16
|
| 27
|
| 11
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 93/94
|
| 29
| 14
| 13
| 27
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 94/95
|
| 8
| 3
| 10
| 13
|
| 4
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 94/95
|
| 16
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cornwall Aces
| AHL
| 95/96
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 95/96
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 95/96
|
| 31
| 6
| 11
| 17
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 96/97
|
| 35
| 9
| 25
| 34
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 96/97
|
| 32
| 3
| 11
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Las Vegas Thunder
| IHL
| 97/98
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 97/98
|
| 55
| 3
| 14
| 17
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 98/99
|
| 46
| 2
| 12
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 98/99
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins
| AHL
| 99/00
|
| 49
| 30
| 30
| 60
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 99/00
|
| 29
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins
| AHL
| 00/01
|
| 40
| 12
| 38
| 50
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 00/01
|
| 25
| 6
| 11
| 17
|
| 10
|
| 10
| 2
| 6
| 8
|
| 6
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 01/02
|
| 64
| 20
| 39
| 59
|
| 26
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 01/02
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 02/03
|
| 55
| 9
| 33
| 42
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 03/04
|
| 59
| 19
| 29
| 48
|
| 31
|
| 12
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 03/04
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 04/05
|
| 78
| 14
| 30
| 44
|
| 39
|
| 21
| 3
| 7
| 10
|
| 12
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 05/06
|
| 79
| 8
| 42
| 50
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 06/07
|
| 55
| 9
| 24
| 33
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 07/08
|
| 53
| 6
| 27
| 33
| +9
| 40
|
| 9
| 1
| 5
| 6
| -1
| 6
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 08/09
|
| 52
| 11
| 16
| 27
| +4
| 44
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +5
| 4
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 09/10
|
| 44
| 4
| 20
| 24
| 
| 18
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 10/11
|
| 29
| 3
| 8
| 11
| 
| 24
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1336
| bgcolor="#7FFF00" | 319
| bgcolor="#7FFF00" | 694
| bgcolor="#7FFF00" | 1013
| bgcolor="#7FFF00" | +13
| bgcolor="#7FFF00" | 749
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 128
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 69
| bgcolor="#7FFF00" | 94
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 75
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Viri 
 
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Hokejisti Cornwall Royals
Hokejisti Baltimore Skipjacks
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Portland Pirates
Hokejisti Cornwall Aces
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti Las Vegas Thunder
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Philadelphia Phantoms
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti Frankfurt Lions
Hokejisti HC Plzeň